Anbetungsschwestern steht für:

 Anbetungsschwestern des königlichen Herzens Jesu Christi, weiblicher Zweig des Instituts Christus König und Hoherpriester
 Anbetungsschwestern, Dienerinnen vom Heiligsten Sakrament und der Nächstenliebe AASC 
 Anbetungsschwestern vom Blut Christi ASC
 Anbetungsschwestern des Allerheiligsten Sakramentes vom Unbefleckten Herzen Mariens RA  
 Arnsteiner Schwestern, Kongregation von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens und der ewigen Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes, SSCC
 Benediktinerinnen der Anbetung OSB
 Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament (von der ewigen Anbetung des Heiligsten Sakraments) OSBap
 Anbetungsschwestern vom Heiligsten Herzen Jesu von Montmartre, BSCM
 Ewige Anbetungsschwestern von Guadalupe APG
 Franziskanerinnen der ewigen Anbetung mit dem Mutterhaus Schwäbisch Gmünd
 Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung zu Olpe OSF 
 Klarissen von der Ewigen Anbetung OCD, zweiter Orden des hl. Franziskus 
 Missions- und Anbetungsschwestern von der Heiligen Familie MAFS 
 Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung OSCCap
 Schwestern von der Anbetung des allerheiligsten Altarsakraments SABS
 Steyler Anbetungsschwestern, Dienerinnen des Heiligen Geistes von der Ewigen Anbetung SVD/SspSAp, weiblicher Zweig der Gesellschaft des Göttlichen Wortes (Steyler Missionare)
 Anbetungszweig der Schönstätter Marienschwestern

Siehe auch:
 Ewige Anbetung, zur Tradition
 Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung